(361) Бонония () — крупный астероид внешней части главного пояса, принадлежащий к астероидам спектрального класса D. Его поверхность богата силикатами и простейшими углеродными соединениями, чем обусловлено его довольно низкое альбедо. Астероид был открыт 11 марта 1893 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь латинского названия итальянского города Болонья или французского города Булонь-сюр-Мер.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Хильды
Астероиды диаметром от 100 до 200 км